Clion kan syfta på:

 Clion, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Clion, Indre – en kommun i departementet Indre i regionen Centre i de centrala delarna av Frankrike